Ву́лиця Воро́вського — радянська/російська окупаційна назва вулиць у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Воровського — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Воровського — вулиця в Сімферополі.
 Вулиця Воровського — вулиця в селі Нова Буда Радомишльського району Житомирської області.

 Вулиця Воровського — колишня назва Володимирської вулиці в місті Балаклія.
 Вулиця Воровського — колишня назва Торгової вулиці в місті Бахмут.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Максима Залізняка місті Бердичів.
 Вулиця Воровського — колишня назва Медичної вулиці в місті Березань.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Миколи Алексєєва в місті Благовіщенське.
 Вулиця Воровського — колишня назва Вишневої вулиці в місті Богодухів.
 Вулиця Воровського — колишня назва Сонячної вулиці в місті Богуслав.
 Вулиця Воровського — колишня назва Гришинської вулиці в місті Бориспіль.
 Вулиця Воровського — колишня назва Української вулиці в смт Васильківка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Гірської вулиці в смт Велика Багачка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Соборної вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Спортивної вулиці в смт Веселе.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Гадяч.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Миколи Борецькго в місті Гайсин.
 Вулиця Воровського — колишня назва Соборної вулиці в місті Генічеськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва Промислової вулиці в місті Глобине.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Кобзаря в смт Гостомель.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Дмитра Багалія в місті Дніпро.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Добропілля.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Дружківка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Шкільної вулиці в смт Ємільчине.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Хрещатик в місті Жашків.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Володимира Вовкодава в місті Жмеринка.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в смт Зеленівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Миколаївської вулиці в смт Золочів.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Олександра Маламена в місті Ізмаїл.
 Вулиця Воровського — колишня назва Зарічної вулиці в місті Ізюм.
 Вулиця Воровського — колишня назва Паркової вулиці в місті Кагарлик.
 Вулиця Воровського — колишня назва Січневої вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Воровського — колишня назва Торгової вулиці в місті Канів.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Ківерці.
 Вулиця Воровського — колишня назва Бульварно-Кудрявської вулиці в місті Київ.
 Вулиця Воровського — колишня назва Млинної вулиці в місті Київ.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Греньова в смт Королево.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Романа Шухевича в місті Коростень.
 Вулиця Воровського — колишня назва Слобожанської вулиці в місті Костянтинівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Юрія Дрогобича в місті Краматорськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва Театральної вулиці в місті Кременчук.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Ігіта Гаспаряна в місті Кропивницький.
 Вулиця Воровського — колишня назва Квітучої вулиці в місті Куп'янськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Героїв Десантників в місті Лиман.
 Вулиця Воровського — колишня назва Полтавської вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва Київської вулиці в смт Лосинівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Берегової вулиці в місті Лохвиця.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Гетьмана Дорошенка в місті Лубни.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Павла Пащевського в місті Луцьк.
 Вулиця Воровського — колишня назва Добринінської вулиці в смт Любеч.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Гната Хоткевича в місті Люботин.
 Вулиця Воровського — колишня назва Сонячної вулиці в місті Мала Виска.
 Вулиця Воровського — колишня назва Православної вулиці в місті Малин.
 Вулиця Воровського — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Воровського — колишня назва Української вулиці в місті Маріуполь.
 Вулиця Воровського — колишня назва Монастирської вулиці в місті Мелітополь.
 Вулиця Воровського — колишня назва Вокзальної вулиці в місті Мена.
 Вулиця Воровського — колишня назва Свяченівської вулиці в місті Мерефа.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Лева Карелі в місті Миколаїв.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Пилипа Морачевського в місті Ніжин.
 Вулиця Воровського — колишня назва Прибережної вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Богданова в смт Нова Водолага.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Воровського — колишня назва Медичної вулиці в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Ганни Дмитрян в місті Новомиргород.
 Вулиця Воровського — колишня назва Покровської вулиці в місті Новоукраїнка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Малої Арнаутської вулиці в місті Одеса.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Івана Виговського в місті Олешки.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Оріхів.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Дениса Давидова в місті Охтирка.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Воровського — колишня назва Покровської вулиці в місті Переяслав.
 Вулиця Воровського — колишня назва Тилігульської вулиці в місті Подільськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва Чумацької вулиці в місті Покров.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Михайлівський Яр в місті Полтава.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Вороного в місті Помічна.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Паславського в місті Попасна.
 Вулиця Воровського — колишня назва Паркової вулиці в місті Прилуки.
 Вулиця Воровського — колишня назва Двохрамної вулиці в місті Путивль.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Освіти в місті Ржищів.
 Вулиця Воровського — колишня назва Виноградної вулиці в смт Рокитне Київської області.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Даля в місті Рубіжне.
 Вулиця Воровського — колишня назва Затишної вулиці в місті Синельникове.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Геннадія Тимофєєва в місті Слов'янськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва Успенської вулиці в місті Сміла.
 Вулиця Воровського — колишня назва Тихої вулиці в місті Снігурівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Кондратюка в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Юрія Вєтрова в місті Суми.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Вернадського в місті Таврійськ.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Бориса Грінченка в місті Тараща.
 Вулиця Воровського — колишня назва Нагірної вулиці в місті Токмак.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Олексія Братушка в місті Тростянець.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Піддубного в місті Умань.
 Вулиця Воровського — колишня назва Євгенівської вулиці в місті Харків.
 Вулиця Воровського — колишня назва Олексіївської вулиці в місті Херсон.
 Вулиця Воровського — колишня назва Покровської вулиці в місті Хмельницький.
 Вулиця Воровського — колишня назва Свято-Покровської вулиці в місті Хмільник.
 Вулиця Воровського — колишня назва Лагодинської вулиці в місті Хорол.
 Вулиця Воровського — колишня назва Самоцвітної вулиці в смт Хорошів.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Небесної Сотні в місті Христинівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва вулиці Раїси Кириченко в місті Черкаси.
 Вулиця Воровського — колишня назва Хлібопекарської вулиці в місті Чернігів.
 Вулиця Воровського — колишня назва Херсонської вулиці в місті Чигирин.
 Вулиця Воровського — колишня назва Світлої вулиці в місті Чугуїв.
 Вулиця Воровського — колишня назва Паркової вулиці в місті Шепетівка.
 Вулиця Воровського — колишня назва Рідної вулиці в місті Шостка.

Вулиця Воровського — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Воровського — вулиця у Краснодарі.
 Вулиця Воровського — вулиця в Омську.
 Вулиця Воровського — вулиця в Самарі.
 Вулиця Воровського — вулиця в Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Воровського — вулиця в Сочі.
 Вулиця Воровського — вулиця в Ярославлі.

Вулиця Воровського — вулиця у Ташкенті.

Вулиці, названі на честь людей